Ognes ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Ognes (Aisne)
 Ognes (Marne)
 Ognes (Oise)